Крнач () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Крнач, Йозеф (род. 1977) — словацкий дзюдоист, олимпийский призёр.
 Крнач, Мартин (род. 1985) — словацкий футболист, вратарь.